Huber, német családnév
 Amerikai Egyesült Államok
 Huber, település Georgia államban
 Huber, település Indiana államban
 Huber, település Michigan államban
 Huber, település Montana államban
 Huber, település Oregon államban
 Huber, település Texas államban
 Huber Heights, település Ohio államban
 Huber Ridge, település Ohio államban